Cet article recense les étoiles situées dans la constellation de la Couronne boréale, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Couronne boréale
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 

 
 
 
 
 
 

Couronne boréale